

Patronyme
 Alice Lo Cascio, (1988- ), est une joueuse italienne de volley-ball. 
 Christian Cascio, (1960- ) est un journaliste, réalisateur et producteur de télévision français.
 Luigi Lo Cascio, (1967- ), est un acteur italien.
 Salvatore Cascio est un acteur italien. 
 Tony Cascio, (1990, (1979- ),- ), est un footballeur américain.
 Vito Cascio Ferro dit « Don Vito » (1862-1943), fut un parrain de la mafia sicilienne. 

 Les frères Cascio, producteurs du dernier album de Michael Jackson.

Homonymie
Homonymie de patronyme